São João is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa en telt 17.073 inwoners (2001).

Plaats in Portugal